Románia
Talpa, település Neamț megyében
Talpa, település Teleorman megyében

Egyéb
Talpa, a vakond állatnem latin elnevezése
Talpa, holland produkciós cég